Brandywine Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Brandywine Creek (Christina River), in Chester County, Pennsylvania und New Castle County, Delaware
 Brandywine Creek (Big Creek), im Henry County,  Iowa 
 Brandywine Creek (Spoon River), im Knox County, Illinois  
 Brandywine Creek (Big Blue River), im Shelby County, Indiana  
 Brandywine Creek (Indian Creek), im Union County, Indiana  
 Brandywine Creek (Woolper Creek), im Boone County, Kentucky 
 Brandywine Creek (Clarks Creek), im Mason County, Kentucky 
 Brandywine Creek (Lake Michigan), im Van Buren County, Michigan  
 Brandywine Creek (North Branch Paw Paw River), im Van Buren County, Michigan  
 Brandywine Creek (St. Joseph River), in Berien County und Cass County, Michigan  
 Brandywine Creek (Indian Mill Creek), im Kent County, Michigan  
 Brandywine Creek (St. Clair River), im St. Clair County, Michigan  
 Brandywine Creek (New York), im Broome County, New York  
 East Branch Brandywine Creek, Quellfluss des Brandywine Creek (Christina River) im Chester County, Pennsylvania
 West Branch Brandywine Creek, Quellfluss des Brandywine Creek (Christina River) im Chester County, Pennsylvania